Якимівське — село, Запорізька область, Вільнянський район
 Якимівське — селище, Запорізька область, Якимівський район